Трак:
 Трак () — звено гусеничной ленты.
 Трак (автомобиль) — грузовой автомобиль, как правило седельный тягач, в США.
 Trac — инструмент управления проектами и отслеживания ошибок в разрабатываемом программном обеспечении.

См. также 
 Трек () (значения)
 Траки (значения)